Hidroksibutirna kiselina je grupa organskih jedinjenja sa četiri ugljenika koja sadrže hidroksilnu i karboksilnu funkcionalnu grupu. One se mogu smatrati derivatima buterne kiseline. Karboksilatni anjon i estri hidroksibutirnih kiselina su poznati kao hidroksibutirati.

Postoje tri izomera, koji se razlikuju po rastojanju između dve funkcionalne grupe:

 alfa-Hidroksibutirna kiselina (2-hidroksibutirna kiselina)
 beta-Hidroksibutirna kiselina (3-hidroksibutirna kiselina)
 gama-Hidroksibutirna kiselina (4-hidroksibutirna kiselina, GHB)

Vidi još
 Beta-hidroksi beta-metilbutirna kiselina
 Natrijum oksibat

Spoljašnje veze
 

Hidroksi kiseline